1. HMNL 2020./21. je 30. sezona prvog ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva, a u ligi sudjeluje 10 momčadi.

Sudionici 

 

 Alumnus - Sesvete 
 Crnica - Šibenik 
 Futsal Dinamo - Zagreb 
 Novo Vrijeme Apfel - Makarska 
 Olmissum - Omiš
 Osijek Kelme - Osijek 
 Square - Dubrovnik 
 Universitas - Split 
 Uspinjača Gimka - Zagreb 
 Vrgorac - Vrgorac

Ligaški dio sezone

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Liga za popunu

Izvori 

2020-21